IJN est un sigle qui peut désigner :
 Institut Jean-Nicod, un centre de recherche interdisciplinaire du CNRS se trouvant à Paris ;
 International Journal of Nanoscience, une revue scientifique mensuelle à comité de lecture qui publie des articles dans le domaine des nanotechnologies ;
 Imperial Japanese Navy (en français, Marine impériale japonaise), la marine militaire du Japon impérial de 1869 à 1947.